De triatlon is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene. De triatlon bestaat uit de Olympische afstand voor mannen en vrouwen, dit is ongeveer een kwart van de normale triatlon. De atleten moeten op de spelen eerst 1500 meter zwemmen, dan 40 km fietsen en ten slotte 10 km hardlopen.

Uitslagen

Mannen 
De triatlon van de mannen werd gehouden op 26 augustus 2004.

Vrouwen 
De vrouwentriatlon werd gehouden op 25 augustus 2004. Er deden 50 vrouwen mee aan de triatlon, van wie er vijf uitvielen bij het fietsen en 1 bij het lopen.

Zie ook 
 Lijst van olympische kampioenen triatlon

Triatlon
2004
OS 2004